Lipton International Players Championships 1986 var den anden udgave den turnering, som senere udviklede sig til Miami Open. Turneringen blev afviklet i Boca Raton, Florida, USA i perioden 10. - 23. februar 1986.

Turneringen bestod af en herresinglerække med 128 spillere og en herredoublerække med 64 par, der var en del af Grand prix-serien i tennis 1986, en damesinglerække med 128 spillere og en damedoublerække med 64 par, der var en del af WTA Tour 1986 samt en mixed double-række. I herresingleturneringen blev kampene i første til fjerde runde spillet bedst af tre sæt, men man fra kvartfinalen og frem spillede bedst af fem sæt.

Herresingleturneringen blev vundet af Ivan Lendl, der besejrede Mats Wilander i finalen med 3–6, 6–1, 7–6, 6–4, mens titlen i damesingle gik til Chris Evert-Lloyd efter finalesejr over Steffi Graf på 6–4, 6–2. Herredoublefinalen blev ikke spillet, idet Stefan Edberg måtte melde afbud, så han sammen med Anders Järryd måtte se sejren gå til Brad Gilbert og Vincent Van Patten uden kamp. I damedouble vandt Pam Shriver og Helena Suková finalen over Chris Evert-Lloyd og Wendy Turnbull med 6–2, 6–3. Og sidst men ikke mindst gik mixed double-titlen til australierne John Fitzgerald og Elizabeth Smylie, der besejrede Emilio Sánchez og Steffi Graf i finalen med 6–4, 7–5.

Finaler

Resultater

Herresingle

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden, tredje og fjerde runde

Damesingle

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden, tredje og fjerde runde

Herredouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damedouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger

Resultater 
ATP World Tour – Scores archive – Boca West 1986 - Men's Singles 
ATP World Tour – Scores archive – Boca West 1986 - Men's Doubles 
WTA - Archive - 1986 

1986
Grand prix-serien i tennis 1986
WTA Tour 1986